Währungsfonds steht für:
 Arabischer Währungsfonds, eine Unterorganisation der Arabischen Liga
 Europäischer Währungsfonds, ein innerhalb der EWWU diskutierter Vorschlag
 Internationaler Währungsfonds (auch: Weltwährungsfonds), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen